Прокунино — название населённых пунктов в России:

 Прокунино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Прокунино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Прокунино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Прокунино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Комьянское муниципальное образование.
 Прокунино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Перцевское муниципальное образование.
 Прокунино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Прокунино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Прокунино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Прокунино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
Прокунино — до 1966 г. название деревни Горка в Солигаличском районе Костромской области.